Johann Friedrich Ahlfeld peut désigner :
 Johann Friedrich Ahlfeld (1810-1884), un théologien allemand ;
 Johann Friedrich Ahlfeld (1843-1929), un médecin allemand.